Saint-Bernard (Górny Ren) – francuska gmina w regionie Alzacja
 Saint-Bernard (Côte-d’Or) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Saint-Bernard (Ain) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy
 Saint-Bernard (Isère) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy
 Bourg-Saint-Bernard – miejscowość i gmina we Francji
 Menthon-Saint-Bernard
 Montoulieu-Saint-Bernard
 
Zobacz też:
 San Bernardo (ujednoznacznienie)
 Święty Bernard